Cassano har flere betydninger:
 Antonio Cassano (* 1982), en italiensk tidligere fodboldspiller.
 Cassano
 Cassano d'Adda,
 Cassano allo Ionio, en by i Calabrien, Italien
 Cassano Irpino,
 Cassano Magnago,
 Cassano delle Murge, en by i Apulien, Italien
 Cassano Spinola,
 Cassano Valcuvia,